Xing’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xing'an Xian, härad, Guangxi, 
 Ankang (ort), Shaanxi, 
 Xing'an Qu, härad, Heilongjiang, 
 Xing'an (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Xing'an (socken i Kina, Heilongjiang), 
 Xing'an (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar